Johann von Salm-Kyrburg bzw. zu Salm-Kyrburg ist der Name folgender Personen:

* Johann IX. von Salm-Kyrburg-Mörchingen (1575–1623), Wild- und Rheingraf zu Kyrburg und Graf zu Salm, siehe Johann IX. (Salm-Kyrburg-Mörchingen) 
 Johann XI. Dominik Albert zu Salm-Kyrburg (1708–1778), Fürst von Salm-Kyrburg und Reichsfürst, siehe Johann Dominik zu Salm-Kyrburg